Tari János (1911–2002) testnevelő tanár
Tari János (1926–1970) pedagógus, művelődésszervező, a Szegedi Szabadtéri Játékok megszervezője
Tari János (1957) dokumentumfilm-rendező, operatőr, néprajzkutató